Als Kylix wird bezeichnet:

 Kylix (Gefäß), eine griechisch-antike Trinkschale
 Kylix (Entwicklungsumgebung), eine Entwicklungsumgebung
 Kylix (Gattung), eine Gattung der Schnecken aus der Familie Drilliidae